HWA est un sigle qui peut désigner :
 HWA (où HWA signifie Hans Werner Aufrecht), le département compétition de la société de préparation automobile Mercedes-AMG.

 Oei Poh Hwa, un arbitre malaisien de football ;
 Choi Jeong Hwa (1961-), un artiste et designer sud-coréen.